Riparovenator ("caçador da margem do rio") é um gênero de dinossauro espinossaurídeo da subfamília Baryonychinae do período Cretáceo Inferior (estágio Barremiano) da Grã-Bretanha. A espécie-tipo é denominada Riparovenator milnerae. Teria sido descoberto em 2013, originalmente pensado como um Baryonyx. Sua análise resultante em sua nomeação divulgada em 2021, junto com o táxon Ceratosuchops resultou na descoberta de um novo dinossauro para ciência.

Descoberta

Entre 2013 e 2017, fósseis de espinossaurídeos foram descobertos na praia perto de Chilton Chine antes de serem levados para a Ilha dos Dinossauros. Tais restos foram geralmente referidos ao Baryonyx, mas foram entendidos recentemente como representando duas espécies novas para a ciência.

Em 2021, a espécie-tipo Riparovenator milnerae foi nomeada e descrita por uma equipe de paleontólogos, incluindo Chris T. Barker, David William Elliot Hone, Darren Naish, Andrea Cau, Jeremy AF Lockwood, Brian Foster, Claire E. Clarkin, Philipp Schneider e Neil João Gostling. O nome genérico é derivado do latim rīpārius, "da margem do rio", e vēnātor, "caçador". O nome específico homenageia Angela Milner, falecida em agosto de 2021.

O holótipo remanescente deste táxon consiste em IWCMS 2014.95.6 (corpos pré-maxilares), IWCMS 2014.96.1, 2; 2020.448.1, 2 (uma caixa craniana desarticulada) e IWCMS 2014.96.3 (um lacrimal parcial e pré-frontal), todos recuperados de rochas no Chilton Chine da Formação Wessex. Os restos referidos incluem um fragmento nasal posterior (IWCMS 2014.95.7) e uma extensa série axial caudal de vinte e duas vértebras (IWCMS 2020.447.1-39), representando cerca de cinquenta ossos individuais no total.

Descrição

Com base nos fósseis, estima-se que o Riparovenator tenha medido cerca de 8,5 metros de comprimento com base na reconstrução do esqueleto no artigo de descrição de Dan Folkes.

Classificação
Após a divulgação da análise em 2021, o Riparovenator é considerado um membro da família Spinosauridae, como parte da subfamília Baryonychinae. Os autores em uma análise cladística propuseram a criação de um novo clado, Ceratosuchopsini e identificaram Riparovenator como um membro, intimamente relacionado com a espécie típica, Ceratosuchops, descrito no mesmo artigo. Também faz parte de Ceratosuchopsini o táxon africano Suchomimus.

O cladograma abaixo foi proposto por Barker e sua equipe em 2021 e contém a análise filogenética do Riparovenator, considerando-o dentro de Spinosauridae e Baryonychinae.

Paleoecologia
Riparovenator vivia em um habitat mediterrâneo seco na Formação Wessex, onde os rios abrigavam zonas ribeirinhas. Como a maioria dos espinossauros, ele teria se alimentado de presas aquáticas e terrestres de pequeno a médio porte disponíveis nessas áreas.

A Formação Wessex também era lar de uma variedade enorme de terópodes, como o espinossaurídeo Ceratosuchops, o carcharodontossauro Neovenator e o dromeossaurídeo Vectiraptor, além de saurópodes e famosos ornitíquios, dentre eles Iguanodon, Polacanthus e Hypsilophodon.

Spinosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Europa
Espécies fósseis descritas em 2021